Nedre Dammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Dammen, Södermanland, sjö i Tyresö kommun,  (3 ha)
Nedre dammen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Nedre dammen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Nedre Dammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (1,22 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn